Borger – centro abitato dei Paesi Bassi
Borger – centro abitato del Texas